El río Arma es un curso de agua de Perú situado en el Departamento de Áncash. Se forma de la unión del río Huakuy con el río Tallán, en el distrito de Chacas. Es tributario del río Acochaca, afluente del río Yanamayo que va a parar al Marañón y este al Amazonas.

Pueblos cercanos
 Chacas (3360 msnm)
 Rayán (3300 msnm)
 Macuash (3100 msnm)
 Chucpin (2900 msnm)

Cuenca
El Arma se ubica en la cuenca del río Acochaca, cabecera de cuenca del Atlántico.

Arma
Arma
Chacas